Халеакала:
 Халеакала — вулкан в национальном парке Халеакала.
 Халеакала — национальный парк США, расположенный на острове Мауи, штат Гавайи.
 Халеакала — астрономическая обсерватория на гавайском острове Мауи (США)